Новопа́вловський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Теректинського району Західноказахстанської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Новопавловка.

Населення — 648 осіб (2009; 763 в 1999).

Примітки 

Сільські округи Теректинського району